GfG ist die Abkürzung für
 Geländefahrzeug GmbH, früheres Joint Venture von Mercedes und Puch zur Herstellung der Mercedes-Benz G-Klasse
 Gesellschaft für Gehirntraining
 Gesellschaft für Genetik
 Gesellschaft für Geschiebekunde
 Gesellschaft für Goldschmiedekunst
 Gesellschaft für Geburtsvorbereitung

GFG ist die Abkürzung für
 Global Fashion Group

GFG